Могилевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Могилёвское сельское поселение — входит в Кувшиновский район, Тверская область
 Могилёвское сельское поселение — входит в район имени Лазо, Хабаровский край